UCI World Tour, även kallad World Tour, är en årlig serie cykeltävlingar som anordnas av Internationella cykelunionen (UCI). World Tour är den främsta elitcykeltouren för män. Serien startade 2009 under namnet UCI World Ranking, men löpte under de två första åren (2009–2010) parallellt med den tidigare serien UCI Pro Tour, innan de slutligen helt slogs samman under namnet UCI World Tour år 2011.

Tävlingar och poäng 
Grand Prix i Québec och Grand Prix i Montréal var ej med som tävlingar 2009.

Vinnare 
UCI World Ranking

UCI World Tour

World Tour-licens 
World Tour-licens ges till ca 20 stall, vars sponsorer måste vara kvar i 4 år. De professionella stallen ges rättigheter och skyldigheter att deltaga i samtliga av tourens lopp.

UCI World Tour-lag 
De 18 World Tour-lagen 2016 är följande:

Tidigare UCI Pro Teams

Referenser